1964 год в театре

Яркие постановки 
 Ленинградский театр комедии — премьера второй редакции «Двенадцатой ночи» У. Шекспира в постановке Николая Акимова.

События 
 На основе труппы Московского театра драмы и комедии создан «Театр на Таганке»
 В Париже Ариана Мнушкина и Филипп Леотар создали «Театр дю солей»
 Американская меценатка Бекки Харкнесс основала труппу «».

Персоналии

Родились 
 13 января — Ваха, Артур Викторович, советский и российский артист театра и кино, заслуженный артист России
 9 февраля — Ветров, Владислав Владимирович, советский и российский актёр театра и кино, заслуженный артист России
 13 февраля — Перелыгин, Сергей Юрьевич, советский и российский актёр театра и кино
 14 февраля — Богомазов, Дмитрий Михайлович, украинский театральный режиссёр, театральный педагог
 17 февраля — Неведина, Нелли Владимировна, советская и российская актриса театра и кино
 23 февраля — Богук, Валерия Георгиевна, советская и российская актриса театра и кино
 26 февраля — Ильина, Марина Павловна, советская и российская актриса театра и кино, заслуженная артистка России
 8 августа — Высоцкий, Никита Владимирович, советский и российский актёр театра и кино, режиссёр
 16 августа — Перцева, Елена Евгеньевна, советская и российская актриса театра и кино
 2 октября — Сидихин, Евгений Владимирович, советский и российский актёр театра и кино
23 декабря — Кустарников, Владимир Петрович, советский и российский актёр театра, заслуженный артист России
 26 декабря — Добровольская, Евгения Владимировна, актриса театра и кино, народная артистка России

Скончались 
 19 января — Оленев, Павел Алексеевич, советский актёр театра и кино, заслуженный артист РСФСР
 17 марта — Аугуст Оддвар, норвежский актёр.
 13 июня — Названов, Михаил Михайлович, советский актёр театра и кино, заслуженный артист РСФСР

Ссылки 
 

Годы в театре